Die Cadre-47/2-Europameisterschaft 1985 war das 45. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 2. bis zum 5. Mai 1985 in Athen  statt. Es war die erste Cadre-47/2-Europameisterschaft in Griechenland.

Geschichte 
Mit einer eindrucksvollen Leistung gewann der Wiener Restaurantbesitzer Franz Stenzel seinen zweiten Europameistertitel nach 1976 im Cadre 47/2. In keiner Phase des Turniers geriet er in ernsthafte Schwierigkeiten. Im sehr schönen Turniersaal, direkt am neuen Olympiastadion, war die sehr gut besuchte Veranstaltung ein voller Erfolg für den griechischen Billardverband. Der Titelverteidiger Marco Zanetti wurde Zweiter. Er verlor nur zweimal gegen Stenzel. Guter Dritter wurde der Luxemburger Fonsy Grethen bei seiner ersten EM im Cadre 47/2.

Turniermodus 
Gespielt wurde in drei Vorrundengruppen. Die beiden Gruppenbesten und die zwei besten Gruppendritten kamen ins Viertelfinale. Danach KO-Runde. Die Plätze drei bis acht wurden ausgespielt. Die Partielänge betrug 300 Punkte.

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Vorrunde

KO-Runde

Platzierungsspiele

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Cadre-47/2-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1985
Billardturnier in Athen